Надписи Бир эль-Кута (), также известные как Грузинские надписи Палестины () — три мозаичные надписи эпохи Византийской империи, сделанные на древнегрузинском языке шрифтом «асомтаврули». Они были обнаружены в 1952 году в грузинском монастыре святого Феодора Тирона итальянским археологом  около местечка Бир эль-Кут в Иудейской пустыне, в 6 км к юго-востоку от Иерусалима и в 2 км к северу от Вифлеема. Эти надписи были найдены на мозаичном полу: две датируются 430 годом нашей эры, третья — 532 годом

Монастырь, где были найдены надписи, был основан грузинским царевичем и епископом Петром Ивером, отец которого упоминается в одной из надписей; в другой надписи упоминается Бакур Ивер, византийский военачальник, которого ряд историков (Аммиан Марцеллин, Тураний Руфин и Зосим) называют дедом Петра Ивера и грузинским царём. Все три надписи считаются старейшими на грузинском языке надписями. В настоящее время все надписи хранятся в музее францисканского общества Studium Biblicum Franciscanum в Иерусалиме. Надпись № 2 с упоминанием Петра Ивера в настоящее время считается утерянной.

Надписи

Надпись № 1

Перевод: «И воспитанников их Бакура и Гри-Ормизда и детей их, Христос, помилуй, аминь.»
Дата: 430 год

Надпись № 2 

Перевод: «Святой Феодор, помилуй Маруана и Бурзена, аминь.»
Дата: 430 год

Надпись № 3 

Перевод: «С помощью Христа и заступничеством св. Теодора, помилуй, Господи, настоятеля Антония и Иосию, сделавшего эту мозаику, а также отца Иосии и мать. Аминь.»
Дата: 532 год

См. также 
 Грузинские надписи Назарета

Примечания

Литература 

 Hewitt, B. G. (1995). Georgian: A Structural Reference Grammar. John Benjamins Publishing. .
 Wachtang Djobadze, Djobadze W. Z. Materials for the Study of Georgian Monasteries in the Western Environs of Antioch on the Orontes. Volume 48, 372. — Corpussco, 1976. (CSCO; 372).
 Грузинская советская энциклопедия, том 7, Тбилиси, 1984. С. 651-652.
 Le Destin de la Géorgie, Revue de Karthvélologie, 1961, p. 115
 В. В. Чачанидзе. Петр Ивер и археологические раскопки грузинского монастыря в Иерусалиме. — Тбилиси, Мецниереба, 1977.
 Giorgi Tsereteli. The oldest Georgian inscriptions from Palestine. — Tbilisi, 1960.
 Б. В. Хурцилава. Надписи грузинского монастыря в Бир эль-Куте и их хронология // Христианство на Ближнем Востоке. — № 1. — 2017. — С. 129—151.

Грузинский язык
Археологические артефакты
Грузинские эпиграфические надписи
Археологические объекты в Израиле
История Иерусалима
Появились в V веке
V век в Византии